

Студенка — село, Метченська сільрада, Борисовський район, Мінська область
 Студенка — село, Пригородна сільрада, Борисовський район, Мінська область
 Студенка — село, Крупський район, Мінська область
 Студенка — село, Смолевицький район, Мінська область

Студенка — селище, Медведевський район, Марій Ел

Студенка — річка у Чернігівській області, права притока Десни
 Студенка — річка в Тернопільській області, права притока Стрипи
 Студенка — річка в Сумській області, ліва притока Івотки